32. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 21-22 lutego 1931 roku w Finlandii, w Helsingfors. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na zatoce Pohjoissatama po raz szósty (wcześniej w 1902, 1906, 1910, 1913 i 1924). W zawodach wzięli udział tylko mężczyźni. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m. Mistrzem świata został po raz piąty reprezentant gospodarzy Clas Thunberg.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 22 łyżwiarzy z 8 krajów. Sklasyfikowanych zostało 20.

Wyniki 
 DNS – nie wystartował

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1931 w sportach zimowych
1931 w Europie
Finlandia w XX wieku
Łyżwiarstwo szybkie w Finlandii
Sport w Helsinkach